La Nordisk Mesterskap 1960-1963 di calcio fu l'8ª edizione del torneo. La Nazionale vincitrice fu la , giunto al suo sesto titolo nella manifestazione.

Formula 
Ciascuna delle quattro nazionali affrontava le altre in un doppio turno di andata e di ritorno, per un totale di dodici incontri per squadra. Più in particolare, in ciascuna delle quattro annate ogni squadra affrontava le tre rivali, disputando una gara in casa e due fuori o viceversa.

Erano attribuiti due punti alla vittoria, uno al pareggio e zero per la sconfitta.

Risultati

1960

1961

1962

1963

Classifica

Statistiche

Classifica marcatori

Collegamenti esterni

1960-1963